Constantin Angelescu se poate referi la una dintre următoarele persoane:

 Constantin I. Angelescu -  politician, medic și profesor universitar român (1869-1948)
 Constantin Angelescu (economist) - politician și economist român, guvernator al Băncii Naționale a României (1883–1973)
 Constantin C. Angelescu -  istoric și jurist român (1905-2000)